Existen varios artículos que pueden hacer referencia al término Ministerio de Educación de España:

Ministerios de Educación de España 

 Ministerio de Educación y Formación Profesional (2018- ), Con Pedro Sánchez.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2011-2018), con Mariano Rajoy.
 Ministerio de Educación (2009-2011), con José Luis Rodríguez Zapatero.
 Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (2008-2009), con José Luis Rodríguez Zapatero .
 Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2008), con José Luis Rodríguez Zapatero.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000-2004), con José María Aznar.
 Ministerio de Educación y Cultura (1996-2000), con José María Aznar .
 Ministerio de Educación y Ciencia (1982-1996), con Felipe González.
 Ministerio de Educación y Ciencia (España, 1981-1982), con Leopoldo Calvo-Sotelo.
 Ministerio de Educación y de Universidades e Investigación (1981), con Leopoldo Calvo-Sotelo .
 Ministerio de Educación (1979-1981), con Adolfo Suárez.
 Ministerio de Educación y Ciencia (1977-1979), con Adolfo Suárez.

Cronograma 

Ministerios de Educación de España